Според регистъра на язовирите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, през 2022 г. в България функционират 4,328.

Азбучен списък на язовирите в България 

В България към 2021 година има изградени 6840 язовира.

А 
 Александър Стамболийски
 Асеновец
 Ахелой

Б 
 Батак
 Беглика
 Бели Искър
 Бели Лом
 Белмекен
 Бозалан (Веринско)
 Боровица
 Брягово

В 
 Въча (преди Антонивановци)

Г 
 Голям Беглик
 Горни Дъбник

Д 

 Даскалово 1
 Даскалово 2
 Двата чучура (Кринчовица)
 Девец
 Детелина

 Дженевра
 Добри дол
 Долна Диканя
 Долна Митрополия
 Долни Дъбник
 Долно Ново село
 Домище
 Домлян
 Дондуково
 Доситеево
 Доспат
 Дренов дол
 Душанци
 Дяково

Е 
 Езерово
 Еница
 Елешница

Ж 
 Жребчево

И 
 Ивайловград
 Искър

Й 
 Йовковци

К 
 Калин
 Камчия
 Карагьол
 Караджа дере
 Копринка
 Кричим
 Крушевец
 Кула
 Кърджали
 Кюлевча

Л 
 Лобош (Пчелина)

М 
 Малко Шарково
 Мандра
 Мотела
 Маджерито
 Малък Беглик
 Малък Калин

О 
 Овчарица
 Огняново
 Огоста
 Одринци

П 
 Пазар дере
 Панчаревско езеро
 Пасарел
 Порой
 Пчелина (Лобош)
 Пясъчник

Р 
 Рабиша
 Розов кладенец
 Росина

С 
 Сопот
 Среченска бара
 Студена
 Студен кладенец
 Съединение

Т 
 Тешел
 Тича
 Тополница
 Тошков чарк
 Тракиец
 Тъница

Ф 
 Фисека

Х 
 Христо Смирненски

Ц 
 Цанко Церковски
 Цанков камък
 Цонево

Ч 
 Чаира

Ш 
 Шишманов вал
 Широка поляна

Я 
 Ясна поляна
 Ястребино

Списък на най-големите язовири в България

Източници

Вижте също 
 Списък на реките в България